François Van Campenhout, Belgisch operazanger, dirigent en componist
 Herman Van Campenhout, Belgisch schrijver
 Jan Van Campenhout, Belgisch kunstschilder
 Julien Van Campenhout, Belgisch atleet
 Ludo Van Campenhout, Belgisch politicus
 Peter van Campenhout, Nederlands politicus
 Pieter-Jan Van Campenhout, Belgisch zanger en muzikant
 Roland Van Campenhout, Belgisch (blues)muzikant en zanger

Nederlandse of Vlaamse achternaam